Laxen kan syfta på:

  – en svensk ångvarpbåt
 SK Laxen – en svensk simklubb från Halmstad
 Laxen-klass – en svensk ubåtsklass
  – flera fartyg med namnet 
 Laxen, Korsholm – en ö i Österbotten, Finland